VOC, VoC eller voc har flere betydninger:
 Flygtige organiske forbindelser - fra engelsk volatile organic compounds.
 voc - kort for latin vocalis, vokal, sang eller vokalist, sanger.
 Nederlandske Ostindiske Kompagni - fra hollandsk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (1602–1800).
 Vannes OC - er en fransk fodboldklub fra Vannes i Bretagne.
 VOC (hollandsk sportsklub) - hollandsk Volharding Olympia Combinatie.
 Åben kredsløbsspænding - engelsk open-circuit voltage (OCV eller Voc).
 .voc, et filformat anvendt af Sound Blaster.